Селиваниховский сельсовет

 Селиваниховский сельсовет — в Егорьевском районе Московской области (до 1994)
 Селиваниховский сельсовет — в Куровском (1929—1959) и Орехово-Зуевском (1959—1960) районах Московской области